Hanleyella är ett släkte av blötdjur. Hanleyella ingår i familjen Leptochitonidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ledsnäckor
Hanleyella